Немо може да се отнася за:
 Капитан Немо – роман от Жул Верн
 Търсенето на Немо – американски анимационен филм
 Немо (вулкан) – вулкан на Курилските острови
 (1640) Немо – астероид
 NEMO_(музей) – най-големият научен музей в Нидерландия
 Ситроен Немо, модел леки автомобили